974 Lioba – asteroide della fascia principale
 Lioba di Tauberbischofsheim – monaca e missionaria inglese